Полоний:

 Полоний — химический элемент.

Персоналии 
 Полоний (Polonius) — персонаж трагедии Шекспира «Гамлет», королевский советник.
 Полоний, Юрий Станиславович (1911—1955) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, подполковник.

См. также 
 Полония